El Torneig de Washington DC 2018, oficialment conegut com a Citi Open 2018, és una competició tennística jugada sobre pista dura. Fou la 50a edició en categoria masculina i inclosa dins de les sèries 500 de l'ATP, i la vuitena en categoria femenina inclosa en els International Tournaments de la WTA. Es va celebrar entre el 28 de juliol i el 5 d'agost de 2018 al William H.G. FitzGerald Tennis Center de Washington DC, Estats Units.

El tennista alemanya Alexander Zverev va guanyar el segon títol consecutiu a Washington DC, i el tercer de la temporada. La russa Svetlana Kuznetsova també va guanyar per segona ocasió a Washington DC (2014).

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 
 
 

2018
ATP World Tour 2018
WTA Tour 2018